DDR2 SDRAM
 DDR2 (ген)